2014 KA102 est un objet transneptunien faisant partie du disque des objets épars, d'un diamètre est estimé à .

Références 

Planète mineure non numérotée
Objet épars
Planète mineure découverte en 2014
Planète mineure prédécouverte en 2012
Objet céleste découvert par Pan-STARRS